

Nom de famille 

 Christelle Guignard (1962-), skieuse alpine française
 Famille Guignard
 Jean Guignard (jésuite), pendu en 1595 à Paris.
 Florence Guignard (1934-), psychologue et psychanalyste suisse-française
 Jacques Guignard (1920-1988), aviateur et pilote d'essai français
 Jean Guignard (1829-1901), médecin, chirurgien, député-maire d'Angers
 Jean-Baptiste Guignard dit Clairval (1735-1795), comédien et chanteur lyrique
 Léon Guignard, (1852-1928), savant pharmacien français
 Olivier Guignard (1962-), réalisateur et compositeur français
 Paul Guignard (1876-1965), cycliste sur piste français

Autres

Hydrologie 
 Le barrage de l'Angle-Guignard est un barrage situé à Chantonnay en Vendée.

Zoologie 
 Le pluvier guignard est un oiseau de la famille des charadriidés.

Homonymie de patronyme